Sparrendaal (Driebergen), een buitenplaats in Driebergen
 Sparrendaal (Vught), een landgoed in Vught